El nombre Ángel Rubio puede referirse a:

 Ángel Rubio Laínez - Compositor y director de orquesta español que desarrolló su trabajo principalmente en el siglo XIX; 

 Ángel Rubio González - Guitarrista y compositor español nacido en 1955; 

 Ángel Rubio Castro - Obispo de Segovia nombrado el 3 de noviembre de 2007; 

 Ángel Rubio Bocanegra - Geógrafo y educador hispano-panameño; o

 Ángel Rubio Secades - Físico español nacido en 1965.